Села:
 Новодмитрівка Друга — Одеська область, Роздільнянський район
 Новодмитрівка Друга — Херсонська область, Херсонська область